Diese Liste der Episoden von Der Staatsanwalt hat das Wort enthält alle Fernsehfilme der Krimireihe Der Staatsanwalt hat das Wort. Von den insgesamt 140 offiziellen Folgen sind derzeit (Stand: Herbst 2012) nur 116 sendefähig, außerdem die drei am Ende der Episodenübersicht genannten Titel.

Folgen

Weblinks 
 
 
 50 Jahre Deutscher Fernsehkrimi: Serien

Einzelnachweise 

!